La palabra zombi designa:
En sentido propio, a un muerto viviente o zombi, personaje legendario de Haití y otros lugares donde se practica el vudú;
En sentido figurado, a un ordenador cuando es utilizado por piratas informáticos para ejecutar actividades hostiles sin conocimiento de los usuarios de la máquina. También es usado en el ámbito de la informática en relación con los Proceso zombie en los Sistemas Operativos Unix.

Puede también referirse a:

Un grupo de pop británico de los años 60: The Zombies;
Un grupo de pop español de los años 80: Los Zombies;
Zombi, novela de Joyce Carol Oates publicada en 1995;
Zombie, tema musical del grupo irlandés The Cranberries publicado en 1994;
Zombi, videojuego para computadora, desarrollado por Ubisoft en 1986;
ZombiU, videojuego para Wii U, desarrollado por Ubisoft en 2012.
Zombies, película original de Disney Channel.